Ка́бельная у́лица:
 1-я Кабельная улица — улица в московском районе Лефортово
 2-я Кабельная улица — улица в московском районе Лефортово
 3-я Кабельная улица — улица в московском районе Лефортово
 4-я Кабельная улица — тупиковая улица в московском районе Лефортово
 5-я Кабельная улица — улица в московских районах Лефортово и Нижегородский
 Кабельная улица — улица в городе Пушкин (Санкт-Петербург)
 Кабельная улица — улица в самарской районе Безымянка